Samir Ibrahim Kamouna (Cairo, 2 de abril de 1972) é um ex-futebolista profissional egípcio que atuava como defensor.

Carreira 
Samir Kamouna se profissionalizou no Al-Moqaweloon.

Seleção 
Samir Kamouna integrou a Seleção Egípcia de Futebol na Copa das Confederações de 1999, no México.

Títulos 
 Egito
Copa das Nações Africanas: 1998

Naturais do Cairo
Futebolistas do Egito
Futebolistas do Al-Ahly Sporting Club
ategoria:Futebolistas do 1. Fußball-Club Kaiserslautern
Futebolistas do Bursaspor
Futebolistas do Al-Masry Sporting Club
Jogadores da Seleção Egípcia de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Treinadores de futebol do Egito